Bulkeley ist der Familienname folgender Personen:
 Henry Bulkeley (1641–1698), englischer Parlamentsabgeordneter 
 John D. Bulkeley (1911–1996), US-amerikanischer Admiral
 Mark Bulkeley (* 1979), britischer Segler
 Morgan Bulkeley (1837–1922), US-amerikanischer Politiker
 Richard Bulkeley (1717–1800), britischer Politiker
 William H. Bulkeley (1840–1902), US-amerikanischer Politiker

Sonstiges:
 Bulkeley (Barbados), Stadt auf Barbados
 Bulkeley (Cheshire), englische Gemeinde 
 USS Bulkeley (DDG-84), US-amerikanisches Kriegsschiff

im NRHP gelistete Objekte:
 Bulkeley Bridge, in Hartford, Connecticut, ID-Nr. 93001347
 Bulkeley School, in New London, Connecticut, ID-Nr. 81000613

Siehe auch:
 Bulkley